La Capital puede referirse a tres periódicos:

La Capital (Mar del Plata), un diario de la ciudad de Mar del Plata (Argentina);
La Capital (Rosario), un diario de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe (Argentina);
La Capital de Extremadura, un periódico de la ciudad de Mérida (España).